Ejea de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ejea de los Caballeros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ejea de los Caballeros (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar